Il doppio del torneo di tennis Internazionali di Tennis dell'Umbria 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gianluca Naso e Walter Trusendi che hanno battuto in finale Alberto Brizzi e Alessandro Motti 4-6, 7-63, [10-4].

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Ruben Ramirez-Hidalgo (quarti di finale)
 Fabio Colangelo /  Marco Crugnola (primo turno)

 Marc Fornell-Mestres /  Marc López (primo turno)
 Paolo Lorenzi /  Giancarlo Petrazzuolo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali di Tennis dell'Umbria 2008